Leisegang ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Leisegang (1942–1973), deutscher Autor und Übersetzer
 Hans Leisegang (1890–1951) deutscher Philosoph
 Norbert Leisegang (* 1960), deutscher Musiker
 Otto Leisegang (1861–1945), deutscher evangelischer Theologe
 Peter Leisegang (* 1952), deutsch-schweizerischer Cellist und Hochschullehrer